est une expression anglo-saxonne signifiant « La voilà ». Elle peut faire référence à :

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des La's présente sur l'album The La's sorti le  ;
 , chanson de Taio Cruz présente sur l'album TY.O sorti le .